Un showcase est un terme anglais signifiant une vitrine d'exposition, et par métonymie cette exposition.

Musique 
 En musique, un showcase est une représentation musicale promotionnelle  devant des professionnels ou dans un lieu ouvert au public lors d'une séance de dédicaces.
 Dans le milieu du reggae, un album en mode showcase est un album dont chaque titre vocal est suivi d'un titre dub ou instrumental.

Homonymes 
 Showcase Cinemas, une chaîne de cinémas de l'entreprise National Amusements.
 Showcase (comics), une marque de bandes-dessinées de DC Comics.
  (2008–2009), une chaîne de télévision britannique, remplacée par , de CSC Media Group.
 Showcase, une chaîne de télévision canadienne spécialisée de Corus Entertainment.
 Showcase, une chaîne de télévision payante australienne.

Lieux 
 Le Showcase est le nom d'une boîte de nuit parisienne située sous le pont Alexandre-III (côté Sud) et ouverte en 2006 puis fermée en 2017.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Vitrine
 Émission de variétés